Alexandre von Benckendorff (1781-1844), général de l'empire russe, héros des guerres napoléoniennes
 Alexandre von Benckendorff (1849-1917), homme politique et ambassadeur russe

Voir aussi 
 Famille von Benckendorff